Pentenon ist der verkürzte Name mehrerer isomerer chemischer Verbindungen.

 1-Penten-3-on
 3-Penten-2-on
 4-Penten-2-on (CAS-Nummer: 13891-87-7)